El término anfitrión puede referirse a:

Anfitrión, personaje de la mitología griega.
Anfitrión, persona que convida a su casa.
Anfitrión, la persona que conduce un evento o un programa de televisión o radio, también conocida como presentador.
Varias comedias basadas en el personaje mitológico:
Anfitrión (Amphitruo), del latino Plauto.
Anfitrión (Amphitryon), del francés Molière.
Anfitrión (Amphitryon), del alemán Kleist.
En biología, un organismo anfitrión alberga un parásito, un asociado mutuo, o un asociado comensal.
En informática, un anfitrión o huésped (del inglés host) es un ordenador o dispositivo que forma parte de una red de área local o una red de área extensa.